Талара:

 Талара — город в Перу.
 Талара (провинция) — провинция в Перу.